wzmocnienie (elektronika)
 wzmocnienie (behawioryzm)
 wzmocnienie (metalurgia)
 wzmocnienie (wojsko)